Ишратхона () — архитектурный памятник-мавзолей в Самарканде, построенный во времена правления тимурида Абу-Сеида (1451—1469 годы). Здание, по-видимому, было местом погребения представительниц династии тимуридов, так как при раскопках 1940 года были обнаружены несколько женских погребений. В настоящее время здание находится в развалинах, причём купол и высокий барабан были разрушены сравнительно недавно — во время землетрясения 1903 года.

История 
В вакуфной грамоте здания сообщается, что знатная женщина, жена тимурида Абу Сеида - Хабиба-Султан, построила купольное здание над могилой своей дочери, царевны Хавенд-Султан-бики. 

Когда-то к центральному зданию ансамбля Ишратхона — усыпальнице с высоким западным порталом — с южной стороны примыкала арочно-купольная галерея с дополнительным входом в мавзолей. С севера располагалась мечеть, а в углах здания помещались сводчатые комнаты.

Название памятника 
Начиная со времени появления первого изображения мавзолея в 1869 году, за памятником закрепилось народное название "Ишратхана" (перс. "Дом увеселений"), основанное на самаркандском фольклоре XIX века, рассказывающем о романтической встрече Амира Темура, после которой великий эмир распорядился построить здесь дворец. Название прочно вошло в академическую литературу и списки объектов культурного наследия, как Узбекской ССР, так и первых лет независимого Узбекистана. "Тот высокий мавзолей, который находится к северу от названного мазара [Абди-Даруна] и именуется народом "Ишрат-хана", представляет собой усыпальницу Сахиб-и Давлет-беки, основанную матерью её Хабибой Султан-бекою, дочерью амира Джалял-ед-дина, построившею тут же худжры для чтецов Корана"  Но в начале XXI века, у этого общепринятого названия появились противники, призвавшие называть памятник иначе, ссылаясь на безнравственность использования термина "увеселительный дом" к мавзолею и предложив придуманную арабскую замену этого названия - "Ашратхона", учитывая, что арабское слово "ашрат" переводится, как "десять", а всё вместе ("Ашратхона") можно перевести, как "10 комнат".  

Однако, эта полемика не имеет никакого смысла, поскольку оспаривает давно закрепившееся в литературе народное название "Ишратхона", а любые попытки закрепить новое название ("Ашратхона") будут натыкаться на отсутствие каких-либо документальных доказательств. 

В документе 1464 года, памятник назван "здание под куполом бирюзового цвета... по соседству с мазаром Ходжа Абди Даруна"

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Современная фотография на сайте Panoramio

Культурное наследие Узбекистана
Мавзолеи Самарканда
Культовые сооружения, построенные в XV веке
Архитектура эпохи Тимуридов